Аллея Героев () — сквер, расположенный на территории Деснянского района Чернигова. Площадь — 5,18 га Является местом отдыха горожан.

История 
Сквер возле Екатерининской церкви был заложен в 1895 году.

Аллея героев была создана в центральной части города на территории бывшего Вала согласно первому послевоенному плану города 1946 года — в период 1946—1947 годы — и плану 1960-1961 годов. Последующий проект реконструкции и благоустройства Аллеи Героев был разработан архитектором Владимиром Ивановичем Ральченко. В связи с созданием Алли Героев, были разделены без прямого проезда улицы Пролетарская и Карла Либкнехта.

Архитектором проекта выступил черниговчанин Виктор Матвеевич Устинов. Изначально на аллее был один фонтан (до 1970-х годов), затем стало 4 фонтана в форме прямоугольников, клумбы, вдоль восточной стороны центральной аллеи постаменты с бюстами советским военным деятелям, уроженцам Черниговского края, в том числе города Чернигова, (кроме Фрунзе и Коцюбинского). 

Бюсты были установлены (с севера на юг — от первого установленного до последнего):
 Памятник Ю. М. Коцюбинскому (1970)  — советский военный деятель, член Черниговского комитета РСДРП
 Памятник В. М. Примакову (1972) — советский военный деятель, командир Червонного казачества времён Гражданской войны в России
 Памятник В. А. Антонову-Овсеенко (1973) — российский революционер, советский государственный и военный деятель
 Памятник Н. И. Подвойскому (1977) — русский революционер, советский государственный и военный деятель
 Памятник Н. А. Щорсу — начальник дивизии Красной аримии времён Гражданской войны в России 
 Памятник Н. Г. Крапивянскому (1977) — офицер Русской императорской армии, советский государственный и военный деятель
 Памятник М. П. Кирпоносу (1981) — Герой Советского Союза
 Памятник В. В. Сенько (1987) — дважды Герой Советского Союза

Располагался в южной части (Екатерининском сквере):
 Памятник М. В. Фрунзе (1928) — советский государственный и военный деятель  

К 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в 2010 году городской комиссией по переименованию улиц предлагалось создание памятника-мемориала Героям Советского Союза на Аллее Героев — уроженцам Чернигова и похороненным на черниговской земле; проект не был реализован.

Постаменты в период 2014-2016 года пострадали от актов вандализма, были демонтированы, а два уцелевших (Кирпоноса и Сенько) в 2018 году были перенесены Первым был демонтирован бюст Фрунзе в 2014 году, затем в 2015 году — Антонова-Овсеенка, Подвойского, Щорса, Крапивянского, Коцюбинского, в 2016 году — Примакова. Бюсты хранятся на территории КП «Спецкомбінат КПО», исторического музея, музея М. М. Коцюбинского и местонахождение неизвестно.

В период 2017—2018 года сквер был реконструирован. Ко Дню города, 21 сентября 2018 года торжественно была открыта обновлённая Аллея Героев.

Описание 
Аллея героев вытянута с северо-запада на юго-восток от Красной площади до Екатерининской церкви на Третьяке — между улицами Шевченко и Подвальная. Аллея разделена улицей Елецкая на два участка.

На аллее (участок между улицами Шевченко и Елецкая) расположено 3 фонтана округлой формы и 5 клумб прямоугольной формы, сцена для проведения мероприятий. Аллея вымощена клинкерным камнем, в том числе — выполнено мощение в виде украинского орнамента. На брусчатке есть обозначение направлений тактильной плиткой. Установлены фонари, которые внешним видом копируют фонари Валу. Установлены новые лавочки. Обновлены цветники и газоны, устроен электрополив. Появились дополнительные волнистые в плане дорожки, между основной аллеей и проезжей частью.

Памятники монументального искусства местного значения: 
 Памятник М. П. Кирпоносу (1981) — демонтирован для установления в другом месте, вновь не установлен
 Памятник В. В. Сенько (1987) — демонтирован для установления в другом месте, вновь не установлен
 «Памятный знак жертвам Чернобыльской катастрофы» (1996)

Памятники истории местного значения:
 Памятный знак на месте дома, где жил Л. И. Глебов (1977)

Природа 

Формирование бульвара, как и других послевоенных парковых территорий, связано со значительным ассортиментом древесных растений из рассадника Черниговского областного ботанического сада, совхоза «Деснянский» и КП «Зеленбуд». Парковая территория выступает как очаг генофонда дендрофлоры и является одним из центров рекреационной деятельности — здесь наблюдается влияние регулированной рекреации. В зимний период наблюдается засоления возле парковых дорог.

Здесь насчитывается 43 вида растений, в т.ч. 16 местных видов, из 18 семейств и 32 родов. Ассортимент будущего бульвара, как и других парковых территорий города послевоенного периода, создавался силами Черниговского ботанического сада, совхоза «Деснянский» и КП «Зеленбуд».

На Аллее Героев встречается наибольшее количество культиваров — среди других парковых территорий Чернигова — 7, в частности культивары видов
ель обыкновенная Picea abies (L.) Karst. ('Viminlis'), ель голубая P. pungens ('Argentea', 'Coeruela'), туя западная Thuja occidentalis ('Variegata', 'Globosa'), можжевельник казацкий Juniperus sabina ('Tamariscifolia').

В 2020 году высажены декоративные ели, декоративные яблони, деревья вида платан испанский (Platanus hispanica).

Примечания

Ссылки 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 65 АЛЕЯ  ГЕРОЇВ
 Генеральний план розвитку м.Чернігова. Пояснювальна записка (том1). 
 УДК 581:712.27 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДЕНДРОФЛОРИ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ МІСТА ЧЕРНІГОВА Науковий вісник Ужгородського університету Серія Біологія, Випуск 33, 2012: 64-70 © Потоцька С.О., 2012

Памятники героям